A Serie A 1938–39-es szezonja volt a 39. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót a Bologna nyerte. Ez volt az ötödik bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Bologna
| 42
| 30
| 16
| 10
| 4
| 53
| 31
| +22
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Torino
| 38
| 30
| 14
| 10
| 6
| 45
| 34
| +11
|-
|  3.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 55
| 37
| +18
|-
|  4.
|align="left"|Genova 1893
| 35
| 30
| 14
| 7
| 9
| 53
| 30
| +23
|-
|  5.
|align="left"|Roma
| 31
| 30
| 14
| 3
| 13
| 39
| 35
| +4
|-
|  5.
|align="left"|Liguria
| 31
| 30
| 12
| 7
| 11
| 35
| 34
| +1
|-
|  5.
|align="left"|Napoli
| 31
| 30
| 10
| 11
| 9
| 30
| 35
| -5
|-
|  8.
|align="left"|Juventus
| 29
| 30
| 8
| 13
| 9
| 28
| 34
| -6
|-
|  9.
|align="left"|Milan
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 36
| 34
| +2
|-
|  9.
|align="left"|Lazio
| 28
| 30
| 11
| 6
| 13
| 33
| 40
| -7
|-
|  11.
|align="left"|Bari
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 33
| 46
| -13
|-
|  12.
|align="left"|Novara
| 26
| 30
| 9
| 8
| 13
| 27
| 32
| -5
|-
|  13.
|align="left"|Modena
| 25
| 30
| 8
| 9
| 13
| 32
| 40
| -8
|-
|  14.
|align="left"|Triestina
| 24
| 30
| 7
| 10
| 13
| 23
| 28
| -5
|-style="background:#FFCCCC"
|  14.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 40
| 49
| -9
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  14.
|align="left"|Lucchese
| 24'| 30
| 7
| 10
| 13
| 31
| 54
| -23
|}
</center>

 Eredmények 

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról

Jegyzetek 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok